Rémi Fournier, né le  à Marseille, est un footballeur français. Il évolue généralement aux postes de défenseur central et de milieu défensif à l'ES Fos-sur-Mer.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'US Marseille Endoume Catalans
Joueur du FC Martigues
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur de LB Châteauroux
Joueur du Red Star
Joueur de l'AJ Auxerre
Naissance à Marseille
Naissance en novembre 1983